Каф може означати:
 КАФ () — стандартизовані Інкотнермс умови постачання для перевезення водним транспортом. Отримали назву від початкових літер англійського вислову «Cost and freight» — вартість та фрахт. В обов'язки продавця за угодою КАФ входить доставка товару на борт судна та оплата перевезення. Однак страхувати товар під час перевезення (з моменту перетину ним борту судна) зобов'язаний покупець. Продавець, утім, зобов'язаний своєчасно повідомити покупцю всі дані, необхідні для страхування товару. При недотриманні цієї вимоги вважається, що під час морського перевезення ризики ушкодження чи втрати товару нестиме продавець.
 КАФ — іспанський виробник рухомого складу для трамваїв та залізниць.
 КАФ (Конфедерація африканського футболу) — футбольна організація, що відповідає за міжнародний футбол на африканському континенті.
 КАФ (, Червонопрапорна Амурська флотилія) — з'єднання військових кораблів СРСР на річці Амур.
 Каф — зоря в сузір'ї Кассіопеї.
 Каф — сура Корану.
 Каф — міфічний гірський ланцюг або гора, що фігурує у фольклорі та релігії арабів та персів.

Літера 
 Каф — назва двох літер арабської абетки:
 Каф — двадцять перша літера
 Каф — двадцять друга літера
 Каф — буква єврейського алфавіту.
 Каф — літера ефіопської абетки